Antonio Corazzin – politico italiano
Carlo Corazzin – calciatore canadese
Giuseppe Corazzin – sindacalista e politico italiano
Luigi Corazzin – politico italiano